Мажор — лад в музиці
 Мажор — бадьорий, радісний настрій, характер
 Мажор — детективно-кримінальний серіал
 Мажори — сленгове — синочки і дочки багатих батьків.